Die Abkürzung RCSL bezeichnet:
 RealNetworks Community Source License, eine Lizenz für Computer-Netzwerke
 Research Committee on Sociology of Law, internationale Organisation im Bereich der Rechtssoziologie
 Rugby Canada Super League, eine halbprofessionelle Rugby-Liga in Kanada

 
RCSL